

Geografia 
 Kairi – città dell'Australia
 Kairi – villaggio del Kenya
 Kairi – un vecchio nome di Trinidad

Onomastica 
 Kairi – nome proprio di persona giapponese

Personaggi 
 Kairi – personaggio di Kingdom Hearts
 Kairi – personaggio di Street Fighter
 Kairi – personaggio del manga Yumekui Kenbun